Le refroidissement liquide ou refroidissement par liquide peut faire référence à :
 l'utilisation d'un liquide de refroidissement pour évacuer la chaleur ;
 le refroidissement liquide d'un moteur à explosion ;
 le refroidissement liquide d'un ordinateur ;
 le refroidissement à eau d'un ordinateur ;
 le refroidissement à huile d'un ordinateur ;
 le refroidissement à azote liquide d'un ordinateur ;
 le refroidissement liquide d'une caméra d'astronomie ;
 le refroidissement liquide d'une combinaison d'astronaute (LCVG) ;
 le refroidissement à métal liquide d'un réacteur nucléaire.

Voir également 
Refroidissement